Los términos novicia y novicio, en general, aluden a una persona en proceso de aprendizaje o de formación, y pueden referirse:

 en religión, a una novicia, una persona en periodo de prueba en algunas congregaciones y órdenes religiosas;
 a una aprendiz o bisoña o novata o principiante en una actividad o arte;
 a La novicia rebelde, una película de 1965 protagonizada por Julie Andrews, en español también conocida como Sonrisas y lágrimas;
 a La novicia rebelde (1971), una película de 1971 protagonizada por Rocío Dúrcal.